FSN est un sigle qui peut se référer à :

 Front de salut national, un mouvement politique roumain ;
 Front de salut national, une coalition politique tunisienne ;
 Fonds national pour la société numérique, en France ;
 fournisseur de service numérique.
Fox Sports Networks, un réseau américain régional et local détenue par Sinclair Broadcast Group.